El término polvorosa puede hacer referencia a:

Localidades españolas 
Ribera de la Polvorosa, municipio de la provincia de León, comunidad autónoma de Castilla y León, España.
Polvorosa de Valdavia es una pedanía del municipio Buenavista de Valdavia, en la provincia de Palencia, comunidad autónoma de Castilla y León, España.
Santa Cristina de la Polvorosa, municipio de la provincia de Zamora, comunidad autónoma de Castilla y León, España.
Manganeses de la Polvorosa, municipio de la provincia de Zamora, comunidad autónoma de Castilla y León, España.
Arcos de la Polvorosa, municipio de la provincia de Zamora, comunidad autónoma de Castilla y León, España.
Fresno de la Polvorosa, municipio de España, en la provincia de Zamora, comunidad autónoma de Castilla y León.
Milles de la Polvorosa, municipio de la provincia de Zamora, comunidad autónoma de Castilla y León, España.
Vecilla de la Polvorosa, localidad en el término municipal de Morales del Rey de la provincia de Zamora, comunidad autónoma de Castilla y León, España.

Personalidades 
Ana María Polvorosa (1987), actriz española.

Eventos históricos 
Batalla de Polvorosa, batalla que tuvo lugar en el año 878 en el norte de la actual provincia de Zamora.